Grandfontaine (Bas-Rhin)
 Grandfontaine (Doubs)
 Grandfontaine (Jura)